Les élections municipales de 2020 en Lozère ont lieu le  pour le premier tour et le  pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de la Lozère.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de  
Un arrêté de la Préfecture de la Lozère en date du  rappelle le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire par commune.

Banassac-Canilhac 
 Maire sortant : David Rodrigues (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourgs sur Colagne 
 Maire sortant : Henri Boyer (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Canourgue 
 Maire sortant : Jacques Blanc (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chanac 
 Maire sortant : Philippe Rochoux  (MoDem)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Florac Trois Rivières 
 Maire sortant : Christian Huguet  (PCF)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Langogne 
 Maire sortant : Guy Malaval (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marvejols 
 Maire sortant : Marcel Merle  (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mende 
 Maire sortant : Laurent Suau (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mont Lozère et Goulet 
 Maire sortant : Pascal Beaury  (PS)
 21 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montrodat 
 Maire sortant : Rémi André (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Monts-de-Randon 
 Maire sortant : Patrice Saint-Léger  (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Peyre en Aubrac 
 Maire sortant : Alain Astruc (DVD)
 25 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Alban-sur-Limagnole 
 Maire sortant : Jean-Paul Bonhomme (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Chély-d'Apcher 
 Maire sortant : Pierre Lafont (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Voir aussi

Articles connexes 

 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Lozère
 Politique dans la Lozère

Notes et références

Notes

Références 

Lozère
Municipales, 2020